AN/SPS-43 (также известен как AN/SPS-37A) — американский корабельный двухкоординатный радар большой дальности компании «Вестингауз». Модификация радара AN/SPS-37, отличающаяся от прототипа лучшей защищённостью от средств электронного противодействия.

Использовался с двумя типами антенн: SPS-29 для ракетных крейсеров специальной постройки и SPS-37 для авианосцев и переоборудованных артиллерийских крейсеров. Антенна SPS-37 имела вдвое большую ширину и более узкий луч, обеспечивавший более точное определение азимута.

В общей сложности компанией «Вестингауз» произведено и поставлено 49 единиц AN/SPS-43. В настоящее время снят с вооружения и заменён более современным радаром AN/SPS-49.

Установки на кораблях
  Авианосцы типа «Эссекс»
  Авианосцы типа «Мидуэй»
  Авианосцы типа «Форрестол»
  Авианосцы типа «Китти-Хок»
  Авианосцы типа «Нимиц»
  Ракетные крейсера типа «Галвестон»
  Ракетные крейсера типа «Олбани»

Примечания

См. также
Список электронных систем в вооруженных силах США
List of radars

Ссылки
NAVAIR Warfighter encyclopedia
Manufacturer's website
FAS AN/SPS-48C
Fire Controlman Volume 02-Fire Control Radar Fundamentals (Revised)

Корабельные радиолокационные станции США
AN
AN